Lukas Van Eenoo (Brugge, 6 februari 1991) is een Belgische profvoetballer die bij voorkeur speelt als centrale middenvelder. Sinds 2018 komt hij uit voor KVC Westerlo, dat hem eerst een half jaar huurde van KV Kortrijk en hem nadien definitief vastlegde.

Carrière
In november 2008 tekende Van Eeno een profcontract bij Cercle Brugge, de ploeg waar hij doorgroeide vanuit de jeugd naar het eerste elftal. Op 19 oktober 2008 maakte Van Eenoo zijn debuut bij de eerste ploeg van Cercle. In de wedstrijd tegen Club Brugge mocht hij 4 minuten voor tijd invallen voor Honour Gombami. Later verlengde Van Eenoo zijn contract tot 2015. Hij speelde er tussen 2008 en 2014 in het eerste elftal. Vanaf januari 2014 werd hij voor zes maanden uitgeleend aan Oud-Heverlee Leuven.

Hij verliet in 2014 Cercle Brugge definitief en tekende een contract bij KV Kortrijk. Na twee seizoen bij Kortrijk in het eerste elftal gespeeld te hebben werd Van Eenoo in het seizoen 2016/17 voor een jaar uitgeleend aan tweedeklasser KSV Roeselare. Nadat deze uitleenbeurt afliep keerde hij terug naar Kortrijk waar hij echter maar weinig aan spelen toe kwam.

Vanaf januari 2018 werd hij opnieuw uitgeleend, ditmaal aan tweedeklasser KVC Westerlo. Nadat deze uitleenbeurt afliep trok Westerlo hem definitief aan. Op 22 januari 2021 verlengde hij zijn contract bij Westerlo tot juni 2024.

Statistieken

t.e.m. 27 september 2021.

Interlandcarrière
Lukas Van Eenoo was jeugdinternational bij de Rode Duivels. Hij kwam voor de U16, U17, U18, U19 en de beloften uit. Zijn laatste match bij de beloften speelde hij op 9 augustus 2011.

Zie ook
 Lijst van spelers van Cercle Brugge

Belgisch voetballer